Protein Data Bank, een gegevensbank van grote biomoleculen, te raadplegen via de website van de Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB)
Cercle Brugge, een Belgische voetbalclub die vroeger Royal Cercle Sportif Brugeois (RCSB) heette